A teletext egy televíziós szolgáltatás, amelyet hírek és egyéb szövegek megjelenítésére használnak. Alkalmas a televízióműsorok feliratozására is, többnyire a siketek és hallássérültek részére. Az első teletext szolgáltatást a BBC indította 1974-ben. Magyarországon a Magyar Televízió indította el a szolgáltatást 1982. november 30-án.

Története 
A BBC által indított Ceefax első adása 1974-ben magáról az új szolgáltatásról szóló kisfilm felirataként jelent meg. A technológiát, amely szerint a televízió adását sugárzó jel nemhasználatos sávjában a képernyőn olvasható információt közöljenek a nézőkkel, akkor már két éve tesztelték. Az első feliratokat még papírcsíkokra rögzítették, majd ezeket táplálták be egy memóriaegységbe. A legelső rendszer 30 oldalas volt, amelyekhez oldalanként 4 aloldal (A, B, C, D) tartozott. Egyetlen 24 soros 960 byte-ot tartalmazó oldal memóriaköltsége 50 font volt. A teletext szó 1976-ban született meg, egy számítógépes magazin újságírója nevezte el így az új szolgáltatást.

Technológia 
A szolgáltatást alapvetően az analóg műsorszóráshoz tervezték, de továbbítása digitális módon is lehetséges. Egyes országokban, mint például Nagy-Britanniában a népszerűsége csökkent, ezért a BBC 2009 szeptemberében megszüntette a szolgáltatást. Vannak viszont olyan országok is, amelyekben töretlen népszerűségnek örvend. Mára viszont már elérhető az ún. szuper-teletext szolgáltatás, amelyet kifejezetten digitális platformra terveztek. Az Antenna Hungária is folytatott ilyen jellegű kísérleteket korábban.

Magyarországon

A kezdetektől napjainkig 

A Képújság 1982-ben rövid kísérleti időszak után kezdte meg szolgáltatásait a Magyar Távirati Iroda épületéből. Az akkor még bonyolultnak számító technikai követelmények miatt a kezdetekben a mainál csaknem kétszer akkora létszámú szerkesztőség készítette és töltötte fel a híreket, a televízióműsort közlő oldalakat, a közszolgálati információkat. Az M1 teletextnek ma napi 500 ezer, az M2-nek 150 ezer nézője van. A legnépszerűbb oldal a 303-as, az esti televízióműsor. További kedvencek: hírek, időjárás-jelentés, tőzsde, programajánló, lottónyerőszámok, hirdetések. Egy olvasó átlagosan 5-7 oldalt tölt le az elektronikus lapból.

Jelenleg a következő tv-csatornákon érhető el a szolgáltatás: 
 M1 (MTVA)
 M2 (MTVA)
 M3 (MTVA)
 Duna (MTVA)
 Duna World (MTVA)
 RTL Klub
 TV2
 ATV
 HBO

Az egyes tv-csatornák teletextjei

MTVA 

A közszolgálati csatornák teletextjei 2011 őszén egyesültek. Az M1 korábbi teletextjébe olvasztották bele az M2 és a Duna Televízió teletextjeinek az adatait. A feliratozott műsorok az M1 esetében a 111. oldalon olvashatók. Az M2 műsorainak feliratozása a 222. oldalon, a Duna műsorainak feliratozása a 333. oldalon, az M4 sport műsorainak a feliratozása a 444. oldalon olvasható, a Duna World műsorainak a feliratozása 555. oldalon, az M3 műsorainak a feliratozása a 777. oldalon olvasható, az M5 műsorainak a feliratozása pedig a 888. oldalon olvasható. A csatornák műsorát a 300., 350., illetve a 750. oldalon találhatják meg a nézők.

RTL Klub 

Az RTL Klub teletextje szinte az indulástól kezdve elérhető. Többször is megújult grafikailag. Az RTL Klub teletextjét korábban Klub Text néven ismerhették. Ma RTL Klub teletext a neve. A tv-műsor a 300. oldalon található meg, de ezen kívül olvasható a Film+, a Cool TV és az RTL II műsora is heti bontásban. A műsorok feliratozását korábban a 199. oldalon olvashatták, 2012 tavasza óta a 888. oldalon olvashatják az érintettek.

TV2 
A TV2 teletext szolgáltatása az RTL Klubéhoz hasonlóan szintén többször megújult. Grafikailag az éppen használatban lévő logóhoz illő. Jelenleg a fehér és a piros színek dominálnak. A műsor itt is a 300. oldalon olvasható, míg a feliratozás itt a kezdetektől a 888. oldalon olvasható.

További információk 
Vásárhelyi Mária: Új eszköz a tájékozódásban: a képújság; TK, Bp., 1986 (Tanulmányok, beszámolók, jelentések. Tömegkommunikációs Kutatóközpont)

Televíziós technológiák